Хуан Марио Гомес Эстебан (; 15 февраля 1958, Португалете) — испанский шахматист, гроссмейстер (2004).

Двукратный чемпион Испании (1980 и 1992).

В составе сборной Испании участник 4-х Олимпиад (1980, 1984, 1992 и 2000) и 2-х командных чемпионатов Европы (1989—1992).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Испании